L'hôtel de Vendôme est un hôtel de luxe situé 1, place Vendôme dans le  de Paris ;
 L'hôtel de Vendôme () est un ancien hôtel particulier situé boulevard Saint-Michel à Paris et siège de l'école des Mines de Paris depuis 1816 ;
 L'hôtel de Vendôme était un hôtel particulier situé à l'angle de la rue du Temple et de la rue de Vendôme actuelle rue Béranger à Paris construit au début du  après la démolition de l'enceinte de Charles V pour Philippe de Vendôme grand prieur du Temple. Il était également dénommé « Hôtel de l'Hôpital » en référence avec l'ordre des hospitaliers du Temple. Devenu bien national, il est vendu à un particulier qui le transforme en 1795 en un établissement de loisirs « la rotonde de Paphos  »  démoli lors de la création de la place de la République vers 1860.
 L'hôtel de Vendôme situé au Numéro 20 de la rue Bonaparte à Paris, qui appartenait à César de Vendôme, fils de Gabrielle d'Estrées. Il mourut ici âgé de 71 ans le  ;
 L'hôtel de Vendôme était un hôtel particulier appartenant au duc de Vendôme, racheté en 1685 par Louis XIV et démoli pour la construction de la place Vendôme ;
 L'hôtel Vendôme était un ancien hôtel particulier situé en place de l'actuelle rue du Jardinet et démoli en 1441.

Notes et références